Nicola Kuhn e Zsombor Piros erano i detentori del titolo, ma Kuhn ha deciso di non partecipare, mentre Piros non ha preso parte a questa edizione per superamento del limite di età.

Ondřej Štyler e Naoki Tajima hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Ray Ho e Tseng Chun-hsin con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Sebastián Báez /  Thiago Seyboth Wild (semifinale)
  Hugo Gaston /  Clément Tabur (semifinale)
  Aidan McHugh /  Timofei Skatov (secondo turno)
  Drew Baird /  Nicolás Mejía (secondo turno)

  Ray Ho /  Tseng Chun-hsin (finale)
  Andrew Fenty /  Park Ui-sung (secondo turno)
  Nick Hardt /  Filip Cristian Jianu (primo turno)
  Jonáš Forejtek /  Dalibor Svrčina (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2018